Elwood ist der Name mehrerer

Orte in Australien:
Elwood (Victoria)

in den Vereinigten Staaten:
 Elwood (Florida), im St. Johns County
 Elwood (Illinois), im Will County
 Elwood (Indiana), im Madison County
 Elwood (Iowa), im Clinton County
 Elwood (Kansas), im Doniphan County
 Elwood (Mississippi), im Clarke County
 Elwood (Missouri), im Greene County
 Elwood (Nebraska), im Gosper County
 Elwood (New Jersey), im Atlantic County
 Elwood (New Mexico), im Otero County
 Elwood (New York), im Suffolk County
 Elwood (Oregon), im Clackamas County
 Elwood (Fannin County, Texas)
 Elwood (Madison County, Texas)
 Elwood (Van Zandt County, Texas)
 Elwood (Utah), im Box Elder County
 Elwood (Virginia), im Suffolk (city) County
 Elwood (Washington), im Walla Walla County
 Elwood (Wyoming), im Carbon County – nicht mehr existent
 Elwood Acres, im Warren County, Virginia
 Elwood-Magnolia (New Jersey)

Personen:
 Donny Elwood (* 1968), kamerunischer Chansonnier
 Eric Elwood (* 1969), irischer Rugby-Union-Spieler
 Jimmy Elwood (1901–1937), nordirischer Fußballspieler
 Joe Elwood (* 1939), nordirischer Fußballspieler
 Roger Elwood (1943–2007), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor und -Herausgeber

Sonstiges:
 Elwood Branch, Fließgewässer im Nassau County, Florida
 Elwood Swamp, Fließgewässer im Surry County, Virginia
 Elwood Lake, See im Aleutians West, Alaska

im NRHP gelistete Objekte:
 Elwood Bar, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 85001074
 Elwood Downtown Historic District, in Elwood, Indiana, ID-Nr. 02001175
 Elwood Passenger and Freight Depot, in Elwood, Indiana, ID-Nr. 80000045

Siehe auch:
 Elwood Creek
 Elwood Park